Het ATP-toernooi van Washington 2010 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 2010) werd gespeeld van 2 augustus tot en met 8 augustus 2010. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington